Reesberg ist der Name von Bergen und Erhebungen:

 Reesberg (Herford) (147,6 m), bei Kirchlengern, Kreis Herford, Nordrhein-Westfalen
 Reesberg (Rhön) (851,2 m), bei Rengersfeld, Landkreis Fulda, Hessen